Преодница може да буде:

 Преодница (лист 1873)
 Преодница (лист 1884)
 Преодница (лист 1891)